Лобачёво — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Церковищенская волость».

География 
Находится на юге региона, в северо-восточной части района, в лесной местности, вблизи озера Сорочино.

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Лобачёво вошла в состав образованного муниципального образования Церковищенская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Лобачёво — 182583; расположено в волостном центре д. Церковище.

Транспорт 
Просёлочные дороги, одна из них к волостному центру Церковище .

Ссылки 
 Лобачево (Усвятский район) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района